Xamxi-Adad I, rei d'Assíria (vers 1810-1780 aC).
 Xamxi-Adad II, rei d'Assíria (vers 1585-1580 aC).
 Xamxi-Adad III, rei d'Assíria (vers 1565-1569 aC).
 Xamxi-Adad IV, rei d'Assíria (1054-1050 aC).
 Xamxi-Adad V, rei d'Assíria (822-811 aC).